Na mitologia egípcia, Menhit (também escrito Menchit) é uma deusa estrangeira da guerra. 

Quando incluída entre as divindades egípcias, se tornou a contraparte feminina de Onúris. Diz-se que teria vindo da Núbia com Onúris, que tinha sido seu colega e marido lá.

Devido aos seus atributos agressivos e pelos métodos de caça utilizados pelas leoas, a maior parte das coisas relacionadas à guerra no Egito eram descritas como "leonina"; Menhit era descrita como uma deusa-leoa.

Também recebia crédito por avançar à frente dos exércitos egípcios e cortar seus inimigos com flechas de fogo. Menhit se dizia esposa de Quenúbis e mãe de Heka.

Como o centro de seu culto foi em direção à fronteira sul do Egito, no Alto Egito, tornou-se fortemente identificado com Sacmis , que era originalmente a deusa-leoa da guerra para o Alto Egito. Após a unificação dos dois reinos egípcios, começou a ser considerada simplesmente um outro aspecto de Sacmis.

Mitologia egípcia
Deusas da guerra

ca:Llista de personatges de la mitologia egípcia#M